Creifelds bezeichnet
 den Familiennamen des deutschen Juristen Carl Creifelds (1907–1994)
 den Familiennamen des amerikanischen Malers Richard Creifelds (1853–1939)
 ein von Carl Creifelds begründetes juristisches Wörterbuch, seit 2021 nach dem Herausgeber in Weber umbenannt, siehe Weber (Rechtswörterbuch) (eigentlich Rechtswörterbuch)
 den Familiennamen des deutschen Fotografen und Lichtdruckers Theodor Johann Hubert Creifelds (* 1839 in Koblenz; † 1902 in Köln)